Эрик Густав Рогер Исраэльссон (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Кальмар».

Клубная карьера 
Футболом начинал заниматься в клубе «Линдсдаль». В 2005 году перешёл в «Кальмар». В его составе 28 сентября 2008 года дебютировал в чемпионате Швеции в домашнем матче с «Эльфсборгом», появившись на поле в стартовом составе и отыграв первый тайм. По итогам чемпионата «Кальмар» занял первую строчку в турнирной таблице и впервые в истории стал чемпионом Швеции.

В декабре 2013 года перешёл в столичный «Хаммарбю», подписав с клубом трёхлетнее соглашение. В первом сезоне за клуб провёл 25 матчей и забил четыре мяча в Суперэттане, чем помог команде занять первую строчку и вернуться в Алльсвенскан. 4 апреля 2015 года дебютировал в составе столичного коллектива в чемпионате Швеции в матче против «Хеккена».

В январе 2017 года перешёл в нидерландский ПЕК Зволле, заключив контракт на два с половиной года. Впервые в футболке нового клуба вышел на поле 5 февраля 2017 года в гостевом поединке с роттердамской «Спартой». Исраэльссон появился на поле на 82-й минуте вместо Мустафы Саймака, а уже через четыре минуты забил гол, который в итоге оказался победным. За два неполных сезона, проведённых в команде, принял участие в 19 матчах и забил один мяч. В июле 2018 года отправился на правах аренды в норвежскую «Волеренгу». По окончании аренды присоединился к команде на постоянной основе.

В марте 2020 года заключил контракт с «Кальмаром», по которому он присоединился к команде с 1 августа.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Швеции различных возрастов. В феврале 2008 года сыграл один товарищеский матч за сборную до 21 года против Украины.

Достижения 
Кальмар:
 Чемпион Швеции: 2008

Хаммарбю:
 Победитель Суперэттана: 2014

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Кальмара» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК ПЕК Зволле
Игроки ФК «Волеренга»